2. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2014./15. je predstavljala drugi stupanj županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio Fugaplast iz Gole.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Unutarnje poveznice  
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka

Izvori 
 ns-kckz.hr, dokumenti i glasila
 Službeno glasilo NS Koprivničko-križevačke županije, br. 20/2015 (26. kolo - rezultati i konačna ljestvica), objavljeno 9. lipnja 2015.
 ns-kckz.hr, 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2015./16., rezultati i ljestvica do 22. kola, raspored preostalih susreta, wayback arhiva, arhivirano 15. svibnja 2015. 
  

2014-15
Koprivničko-križevačka-2